Hannah Benka-Coker (1903-1952) : éducatrice sierraléonaise ;
 Martin Benka (1888-1971) : peintre, illustrateur et graveur slovaque.